Savannah může být:

 Savannah – město v Georgii
 Savannah (Ohio) – vesnice v Ohiu
 Savannah (Tennessee) – město v Tennessee
 Savannah (Texas) – obec v Texasu
 Savannah (řeka) – řeka
 Savannah (seriál) – televizní seriál
 NS Savannah - první obchodní loď s jaderným pohonem
 SS Savannah – loď s parním pohonem
 Savannah (pornoherečka) – americká pornoherečka

Externí odkazy